Ри́чард (Ри́ки) Ллойд Хе́рберт (; род. 10 апреля 1961) — новозеландский футболист и тренер.

Биография 
Как игрок в составе сборной Новой Зеландии принимал участие в розыгрыше финальной стадии чемпионата мира 1982 года в Испании. С 2005 является главным тренером сборной Новой Зеландии, параллельно до февраля 2013 года возглавлял клуб новозеландско-австралийской A-League «Веллингтон Феникс».

Достижения

Индивидуальные 
 Молодой игрок года Новой Зеландии: 1980
 Тренер года Новой Зеландии: 2007

Клубные 
«Университет-Маунт Веллингтон»
 Кубок Чазема: 1980, 1982
 Национальная футбольная лига Новой Зеландии: 1980, 1982, 1986

«Сидней Олимпик»
 Австралийский национальный Кубок Лиги Футбола: 1983

Тренерские 
С разными клубами и сборной
 Кубок Чазема: 1997, 1998
 Национальная футбольная лига Новой Зеландии: 1999
 Кубок наций ОФК: 2008

Ссылки 
 

Футбольные тренеры по алфавиту
Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Тренеры сборной Новой Зеландии по футболу
Тренеры сборной Мальдив по футболу
Тренеры ФК «Нью Зиланд Найтс»
Тренеры ФК «Веллингтон Феникс»